La Farge ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver La Farge (1901–1963), US-amerikanischer Anthropologe und Autor
 Peter La Farge (1931–1965), US-amerikanischer Sänger, Gitarrist und Texter

La Farge ist der Name folgender Orte:

 La Farge (Wisconsin), Ort im US-Bundesstaat Wisconsin

Siehe auch:

 Farge (Begriffsklärung)
 Lafarge
 Lafargue